Marlies Raich, född Schild, född 31 maj 1981 i Admont i Steiermark, är en österrikisk före detta alpin skidåkare.

Hon tog silver i kombination och brons i slalom under OS i Turin 2006. Världscupsäsongen 2006/2007 vann hon 7 av 9 slalomtävlingar och vann slalomcupen överlägset. Trots det lyckades hon inte vinna guld i slalom under VM 2007.

Den 9 oktober 2008 bröt hon benet på träning i Sölden, och missade säsongen 2008/2009.

Hennes bästa disciplin är slalom. Hon vann slalomcupen 2007, 2008, 2011 och 2012. 2007 vann hon även kombinationscupen.

Den 29 december 2013 tog hon sin 35:e slalomseger i världscupen, och slog därmed rekordet för antalet segrar i slalom (dock har Mikaela Shiffrin numera övertagit rekordet).

Schild meddelande den 2 september 2014 att hon avslutar sin karriär.
''

Världscupsegrar (37) 

(1) = Sin 35:e slalomseger vilket var nytt rekord i världscupen.

Källor

Externa länkar 
 

Österrikiska alpina skidåkare
Österrikiska olympiska silvermedaljörer
Österrikiska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2006
Olympiska silvermedaljörer 2010
Olympiska silvermedaljörer 2014
Olympiska bronsmedaljörer 2006
Världsmästare i alpin skidsport
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Österrike
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Österrike
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Österrike
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Österrike
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2002
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014
Österrikiska idrottare under 2000-talet
Personer från Steiermark
Födda 1981
Levande personer
Kvinnor